Les Équisétophytes (Equisetophyta), ou Sphénophytes (Sphenophyta), sont le groupe de plantes ptéridophytes comprenant l'ensemble des prêles. Elles constituent dans les nouvelles classifications la sous-classe des Équisétidées (Equisetidae).

Ces plantes vasculaires sont apparues au Dévonien et formaient une diversité très importante au Carbonifère incluant des formes arborescentes comme le genre Calamites. Seules des formes herbacées ont survécu jusqu'à aujourd'hui et les espèces actuelles sont toutes classées dans la famille des Équisétacées et le genre Equisetum.

Classification 
En classification phylogénétique (basée, entre autres, sur les caractères génétiques), ce taxon monophylétique, bien que toujours classé comme sous-clade dans le super-clade des Chlorobiontes lato sensu ou « plantes vertes » (Viridiplantae), ne fait plus partie du clade des Trachéobiontes stricto sensu (végétaux vasculaires) mais du clade supérieur où il est classé : les Embryophytes Stomatophytes Polysporangiées Euphyllophytes Moniliformes dans le clade des Sphénophytes (Sphenophyta, qui comprend aussi d’autres genres comme Spaciinodum collinsonii, une espèce rare conservée du Trias de l’Antarctique, et d'autres ordres éteints comme l’espèce Sphenophyllum obovatum du Permien au Kansas, États-Unis). Le caractère vasculaire du végétal n’est donc plus pertinent pour la classification de ce taxon.

En classification taxinomique actuelle, elles forment donc maintenant un embranchement à part entière, séparé même des autres fougères lato sensu (Pteridophyta), mais encore classé directement comme division dans le règne végétal (Plantae). Les fougères stricto sensu sont les autres Polysporangiées Euphyllophytes non Moniliformes (Filicopsida), elles aussi déplacées dans les classifications phylogénétiques et phénétiques actuelles.

Cependant certaines sources de taxinomie moderne indiquent encore que l’embranchement fait partie du sous-règne des Tracheobionta (bien que ce sous-règne ainsi défini sur le caractère morphologique vasculaire soit alors paraphylétique).

Genre actuel 

Classification du seul genre actuel selon ITIS et le Pteridophytes Phylogeny Group (2016) :
 ordre des Equisetales DC. ex Bercht. & J.Presl, 1820 :
 famille des Equisetaceae Michx. ex DC., 1804 :
 Equisetum L., 1753.

Taxons fossiles 
Classification traditionnelle présentant des taxons paraphylétiques, selon Taylor, T.N. & Taylor, E.L. (1993). :
 ordre des Equisetales :
 † Calamitaceae Unger *
 † Tchernoviaceae S.V. Meyen *
 † Gondwanostachyaceae S.V. Meyen *
 ordre des † Pseudoborniales Nathorst. *
 ordre des † Sphenophyllales Seward. *

Ordre des Equisetales DC. ex Bercht.
† Famille des Autophyllitaceae Nakai
† Autophyllites Grand’Eury
† Famille des Asterocalamitaceae Hirmer
† Asterocalamites Schimper
† Famille des Calamostachyaceae S.V. Meyen (incluant les † Calamitaceae Unger, † Archaeocalamitaceae Stur, † Calamocarpaceae Doweld et  † Kallostachyaceae Doweld)
† Annularia Walton
† Archaeocalamites Stur
† Asterophyllites Brongniart,
† Astromyelon Williams (incl. † Arthropitys Goepp.)
† Calamites Stur
† Calamocarpon Baxter
† Calamostachys Schimper
† Cingularia C.E. Weiss
† Kallostachys Brush et Barghoorn
† Mazostachys Kosanke
† Paleostachya Presl
† Famille des Gondwanostachyaceae S.V. Meyen (≡ † Phyllothecaceae Gothan)
† Gondwanostachys S.V. Meyen
† Phyllotheca Brongiart
† Famille des Tchernoviaceae S.V. Meyen
† Tschernovia M.F. Neuburg
† Equisetinostachys Rassk.
 † Famille des Manchurostachyaceae Grauvogel-Stamm
† Manchurostachys Kon’no
† Famille des Konnostachyaceae Doweld (≡ † Neurophyllaceae Kon’no)
† Konnostachys Doweld (≡ † Neurophyllum Kon’no)
† Famille des Notocalamitaceae Rigby
† Notocalamites Rigby
† Famille des Echinostachyaceae Grauvogel-Stamm
† Echinostachys Brongniart
Famille des Equisetaceae Michx. ex DC.
† Equisetites Sternberg (?)
† Ordre des Pseudoborniales Nathorst.
† Famille des Pseudoborniaceae Nathorst.
† Pseudobornia Nathorst.
† Ordre des Sphenophyllales Seward.
† Famille des Sphenophyllaceae Brong (incl. les † Bowmanitaceae S.V. Meyen, † Cheirostrobaceae D.H. Scott et † Lilpopiaceae Lipiarski)
† Bowmanites Binney
† Cheirostrobus D.H. Scott
† Lilpopia Conert et Schaarschmidt,
† Mesidiophyton G.A. Leisman
† Rotularia Sternberg
† Sphenophyllum König
† Ordre des Cladoxylales Zimmerm.
† Famille des Cladoxylaceae Unger (incl. les † Pseudosporochnaceae Hirmer in Wettst. et † Steloxylaceae Arnold ex Doweld)
† Cladoxylon Unger
† Pseudosporochnus (Stur) Potonié et Bernard,
† Schizoxylon Unger
 † Steloxylon Solms-Laubach
† Xenocladia Arnold
† Famille des Iridopteridaceae Arnold (incl. les † Arachnoxylaceae Arnold)
† Arachnoxylon Read
† Iridopteris Arnold
† Famille des Hyeniaceae Hirmer in Wettst. (incl. les † Calamophytaceae Kräusel et Weyl. (≡ † Protohyeniaceae Nakai))
† Calamophyton Kräusel et Weyl.
† Hyenia Kräusel et Weyl.

Phylogénie

Usage 
La forte teneur en silice des tiges de prêle est connue depuis longtemps, des artisans l'utilisent pour des travaux de ponçage et d'affûtage.

Notes et références

Voir aussi

Références taxinomiques

Equisetidae

Sphenophyta

Equisetophyta

Bibliographie 
Husby, C. (2013). Biology and functional ecology of equisetum with emphasis on the giant horsetails.Botanical Review, 79(2), 147-177

Articles connexes 
 Monilophyta

Sphenophyta
Prele
Sous-classe de plantes (nom scientifique)